Berliner AK 07 (celým názvem: Berliner Athletik-Klub 07 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Mitte. Jedná se o sportovní organizaci turecké komunity ve městě. Od sezóny 2012/13 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Poststadionu s kapacitou 10 000 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl futsalu.

Historie 

Sportovní klub byl založen dne 15. prosince 1907. V roce 2004 došlo k fúzi s BSV Mitte, díky čemuž se organizace stala většinově tureckou. BSV Mitte totiž vzniklo po jiné fúzi a to fotbalových klubů BFC Güneyspor a Fenerbahce Berlin, jejíž členové patřili mezi berlínské Turky. V roce 2006 došlo ke spolupráci s tureckým klubem Ankaraspor. V témže roce došlo k úpravě názvu klubu na Berlin Ankaraspor Kulübü 07. Mimo to byly změněny i klubové barvy z červenobílé na modrobílou.

V roce 2007 došlo k fúzi s městským rivalem SV Yeşilyurt Berlin. V roce 2011 přišel návrat k tradičnímu názvu i tradičním klubovým barvám.

Historické názvy 

Zdroj:

 1907 – Berliner AK 07 (Berliner Athletik-Klub 07)
 2004 – fúze s BSV Mitte ⇒ název nezměněn
 2006 – Berlin Ankaraspor 07 (Berlin Ankaraspor Kulübü 07 e. V.)
 2007 – fúze s SV Yeşilyurt Berlin ⇒ název nezměněn
 2011 – Berliner AK 07 (Berliner Athletik-Klub 07 e. V.)

Získané trofeje 

 Berliner Pokal ( 2× )
 2009/10, 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1990–1991: Kreisliga A Berlin – sk. 1
 1991–1993: Kreisliga A Berlin – sk. 2
 1993–1994: Landesliga Berlin – sk. 1
 1994–1995: Landesliga Berlin – sk. 2
 1995–1999: Verbandsliga Berlin
 1999–2011: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2011–2012: Fußball-Regionalliga Nord
 2012– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1907